Nemzeti Bajnokság I er den bedste ungarske fodboldrække for herrer. Ligaen er også kendt som OTP Bank Liga af sponsergrunde. UEFA rangere Nemzeti Bajnokság I som den 29 bedste liga ud af 53.

16 deltager i ligaen hvert år, hvor de spiller mod hinanden to gange, en gang hjemme og en gang ude. Når sæsonen er slut, kommer vinderen af Nemzeti Bajnokság I med i kvalifikationen til Champions League, mens 2. pladsen, 3. pladsen og vinderen af Hungarian Cup deltager i kvalifikationen til Europa League. Nummer 15 og nummer 16 rykker ned til National Championship II, hvorefter to hold rykker op i den bedste række.

Foregående vindere 

Etableret i 1901
Fodboldligaer
Fodbold i Ungarn